Стрельцово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Стрельцово — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Стрельцово — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Стрельцово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.

Украина 
 Стрельцово — село в Белопольском районе Сумской области.